Olm steht für:

 Individuum aus der Schwanzlurch-Familie der Olme
 Nieder-Olm, Kleinstadt im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Ober-Olm, Ortsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Olm (Kehlen), Ortschaft der Gemeinde Kehlen (Luxemburg)
 Olm (Fernsehsendung), deutsche Comedy-Fernsehsendung (RTL)
 Olm unterwegs, deutsche Fernsehserie (ProSieben)
 eine Softwarebibliothek für ein Kommunikationsprotokoll, siehe Matrix (Kommunikationsprotokoll) #Protokoll

Olm ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Olm (* 1869), deutscher Politiker (USPD/SPD), MdL Preußen
 Hans Werner Olm (* 1955), deutscher Kabarettist
 Johannes Olm (1895–1953), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Arnsberg
 Wulf Olm (1942–2007), deutscher Fotograf

OLM steht für:
 Olympia Airport (IATA-Code), Flughafen von Olympia (Washington)
 Ordo Libanensis Maronitarum, libanesischer Mönchsorden (Baladiten), siehe Libanesischer Maronitischer Orden
 OLM (Studio) (Oriental Light and Magic), japanisches Animationsstudio
 Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg

O.L.M. steht für:
 Schwestern der Muttergottes von der Barmherzigkeit

olm steht für:
 Oloma (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria

Siehe auch:

Abkürzung